De naam Wymbritseradeel kan betrekking hebben op een voormalige gemeente in Friesland:
Wymbritiseradeel of Waghenbrugge, een middeleeuws district, later een grietenij in Zuidwest-Friesland 
Wymbritseradeel (gemeente tot 1984), een gemeente die bestond tot 1984, 
Wymbritseradeel (gemeente 1984-2010), een gemeente met de officiële naam Wymbritseradiel